

Patronyme

 Jacques de Laforcade (1941-), général français ;
 Patrick de Laforcade (1943-), général français.

Voir aussi 
 Familles de La Forcade et de Forcade